Hajdu Attila (?–2012) erdélyi író, fogorvos
Hajdu Attila (1971) labdarúgó
Hajdu Attila (?) színész